Ramassamy est un patronyme porté notamment par :

 Albert Ramassamy (1923-2018), homme politique réunionnais ;
 Nadia Ramassamy (1961-), femme politique française ;
Nelly Ramassamy (1983-), gymnaste olympique ;
 Tanguy Ramassamy (1990-), joueur français de basket-ball.